een Franse gemeente:
 Bailly (Oise)
 Bailly (Yvelines)
 Bailly (inslagkrater), een Maankrater

Het kan ook verwijzen naar de volgende Franse plaatsen:

 Bailly-aux-Forges, Haute-Marne
 Bailly-en-Rivière, Seine-Maritime
 Bailly-le-Franc, Aube
 Bailly-Romainvilliers,  Seine-et-Marne

De volgende personen hebben de achternaam Bailly:
 David Bailly (1584-1657), Nederlands kunstschilder
 Sandrine Bailly (1979), Frans biatlete
 Logan Bailly (1985), Belgisch voetbaldoelman